Desa Sumingkir kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sumingkir (administrativ by i Indonesien, lat -7,62, long 109,04), Jawa Tengah, 
 Desa Sumingkir (administrativ by i Indonesien, lat -7,34, long 109,33), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar